Swindon est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Swindon. une ville  du Wiltshire
Swindon, borough du Wiltshire
Swindon, circonscription électorale britannique
Swindon, village du Staffordshire
Swindon Village, village et banlieue de Cheltenham, Gloucestershire

Voir aussi
Swinden, village du Yorkshire du Nord

Homonymie de toponyme